Jancke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Jancke (* 1978), deutscher Schauspieler
 August Jancke (1810–1840), deutscher Maler
 Friedrich Ferdinand Gustav Jancke (1841–1888), deutscher Gärtner
 Hans Jancke (1911–1982), deutscher Physiker und Politiker
 Hans Oskar Jancke (1850–1920), deutscher Gärtner 
 Herbert Jancke (1886–1959), deutscher Jurist, einer von zwei Oberfinanzpräsidenten im Reichsgau Sudetenland
 Johann Carl Otto Jancke (1804–1870), deutscher Bibliothekar
 Klaus Jancke (* 1940), deutscher Marineoffizier
 Oldwig Jancke, deutscher Fernsehjournalist
 Oldwig Jancke (1901–1960), deutscher Biologe
 Oskar Jancke (1898–1957), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker 
 Paul Jancke (1858–1928), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant 
 Rudolf Jancke (1901–1980), deutscher Philosoph 

Siehe auch:
 Janke
 Jahncke
 Jahnke